Il ladro di Bagdad – film del 1924 diretto da Raoul Walsh
Il ladro di Bagdad – film del 1940 diretto da Tim Whelan, Michael Powell e Ludwig Berger
Il ladro di Bagdad – film del 1961 diretto da Arthur Lubin e Bruno Vailati
Il ladro di Bagdad – film del 1978 diretto da Clive Donner